NI steht für:
 National Instruments, US-amerikanischer Hard- und Softwarehersteller
 Native Instruments, Hersteller von Software-Instrumenten und Hardware-Lösungen
 Neuraminidase-Inhibitor, eine Wirkstoffgruppe gegen Influenzaviren, siehe Neuraminidase-Hemmer
 Nicaragua nach ISO 3166
 Niedersachsen nach ISO 3166-2
 Niereninsuffizienz; siehe Chronisches Nierenversagen
 Niue nach dem ICAO-Code
 Non-inscrit, französisch für Fraktionsloser Abgeordneter, insbesondere auch im Europäischen Parlament
 Nordirland
 Portugália Airlines (IATA-Code), portugiesische Fluggesellschaft

NI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Nienburg/Weser
 Griechenland: Thessaloniki (nur für Motorräder)
 Serbien: Niš
 Slowakei: Okres Nitra (noch nicht vergeben)

Ni steht als Abkürzung für:
 Network Indicator, Teil der MTP- (Message Transfer Part) Adresse eines Netzelements
 Nickel, als chemisches Zeichen des Elements

Ni ist der Familienname folgender Personen:
 Hai-Ye Ni (* 1972), chinesische Cellistin und Musikpädagogin
 Ni Hong (* 1986), chinesische Fechterin
 Ni Hua (* 1983), chinesischer Schachspieler
 Naw Ju Ni (* 1978), myanmarische Gewichtheberin
 Ni Ni (* 1988), chinesische Schauspielerin
 Ni Shiqun (* 1997), chinesische Schachspielerin
 Úna Ní Dhonghaíle, irische Filmeditorin
 Viktorija Ni (* 1991), lettische Schachspielerin
 Ni Xialian (* 1963), chinesische und später luxemburgische Tischtennisspielerin
 Ni Yulan (* 1960), chinesische Anwältin und Bürgerrechtlerin
 Ni Zan (1301/06–1374), chinesischer Mönchsmaler
 Ni Zhengyu (1906–2003), chinesischer Jurist
 Ni Zhifu (1933–2013), chinesischer Gewerkschafter und Politiker
 Ni Zhiqin (* 1942), chinesischer Hochspringer

ni steht für:
 .ni, die Top-Level-Domain von Nicaragua

Siehe auch:
 Nie
 Ny

Abkürzung